Amt Medebach steht für:

 Amt Medebach (Herzogtum Westfalen), historisches Amt im Herzogtum Westfalen
 Amt Medebach (Kreis Brilon), Amt im Kreis Brilon, Nordrhein-Westfalen